Лян Чун (; род. 29 января 1980) — китайский шахматист, гроссмейстер (2004).

В составе национальной сборной участник 34-й Олимпиады (2000).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Лян Чуна на сайте 365chess.com
 Личная карточка Лян Чуна на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Китая
Участники шахматных олимпиад